H86 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico CBA-East Observatory, di Laurel, Maryland (Stati Uniti d'America)